«30 лет Халхин-Гольской Победы» () — медаль Монгольской Народной Республики учреждена Указом Президиума Великого Народного Хурала МНР от 9 июня 1969 года в ознаменование 30-летия разгрома монгольскими и советскими войсками японских милитаристов, вторгшихся в пределы Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол.

Статус 
Медаль «XXX лет Халхингольской победы» вручалась лицам, непосредственно участвовавшим в боевых действиях на р. Халхин-Гол, а также тем, кто своим самоотверженным трудом оказывал конкретную действенную помощь в деле разгрома японских захватчиков.

Описание знака 
Л. C. В центре круглой медали поясные изображения стоящих плечом к плечу монгольского цирика (солдата-кавалериста) с саблей наголо в правой руке и красноармейца с трехлинейной винтовкой на ремне за спиной. На винтовке примкнут штык.

Монгольский цирик и красноармеец немного повернуты влево, смотрят на восток.

На фуражке монгольского цирика и на каске красноармейца пятиконечные звезды покрыты красной эмалью.

Над головами цирика и красноармейца расположена полукруглая вдавленная надпись, покрытая красной эмалью: ХАЛХЫН ГОЛ (ХАЛХИН-ГОЛ).

Под изображением цирика и красноармейца лента с вдавленными датами: 1939—1969.

Цифры даты и разделительная черточка тоже покрыты красной эмалью. Концы ленты украшены листьями лавра, покрытыми зелёной эмалью.

О. с. медали гладкая, плоская.

Медаль с помощью ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, покрытой в центре синей, а по краям красной эмалью.

Ширина синей полосы — 22 мм, а красных — 5,5 мм. На центральной синей полосе изображены римские цифры: XXX.

Оборотная сторона колодки гладкая, имеет булавку для прикрепления медали к одежде.

Медаль и колодка изготовлены из бронзы, позолочены. Диаметр медали 36 мм.

Высота медали с колодкой 66 мм. Размер колодки 21×32 мм. Вес медали с колодкой и булавкой 26,9 г.

Лента медали 
(Размеры полос даны в мм. Сокращения: Б — белый, К — красный, Г — голубой.)

Ширина полос на ленте
5-1-12-1-5

Цвета полос слева направо
К-Б-Г-Б-К

Литература 
 Викторов-Орлов И. В. Награды Монгольской Народной Республики. Определитель. — Горький: РИО Горьковского областного клуба экслибрисистов, 1990.
 Шейн Р., Содномдаржа Ц. Государственные награды Монгольской Народной Республики. 1921—1983 гг. Справочник. — Улан-Батор: Госиздат МНР, 1984.

Медали Монголии
30